Луис Ечеверија има више значења:

 Луис Ечеверија (Окотепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Луис Ечеверија, Агва Бланка (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Луис Ечеверија, Ла Кемада (Сучил), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Луис Ечеверија (Сантијаго Хокотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Луис Ечеверија, Естабло Бовино (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Луис Ечеверија (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Луис Ечеверија (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Луис Ечеверија (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Луис Ечеверија (Текал де Венегас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Луис Ечеверија (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику